Bupleurum andronakii är en flockblommig växtart som beskrevs av Jurij Nikolajevitj Voronov. Bupleurum andronakii ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
andronakii